Wilhelm Täger ist der Name folgender Personen:

* Wilhelm Täger (Uhrmacher) (Philipp August Wilhelm Täger; 1797–1873), deutscher Uhrmacher und Geistlicher
 Wilhelm Täger (Manager), deutscher Bergbaumanager